LS – symulator gospodarstwa rolnego
 ls – program komputerowy